Christopher "Tricky" Stewart es un compositor y productor musical estadounidense, más conocido por su trabajo con Blu Cantrell, tras haber producido varias de sus canciones en sus dos primeros álbumes de estudio y respaldarla con su discográfica, RedZone Entertainment. También trabajó en el álbum debut con certificación de oro Treat U Right de BlackGirl.

Stewart ha realizado producciones desde sus tempranos 16 años de edad. Ingresó en la industria de la música animado por su hermano mayor, el productor Laney Stewart, y el mánager Mark E. Stewart. Tricky ha creado éxitos Pop, Rap y R&B. Sus éxitos incluyen «Case of the Ex» de Mýa (2000), «Me Against the Music» de Britney Spears con Madonna (2003), «Umbrella» de Rihanna con Jay-Z (2007) y «Touch My Body» de Mariah Carey (2008). En el pop latino compuso para la mexicana Paulina Rubio, con el tema «Tú y yo». Al igual que en la Banda Big Time Rush con la canción «No Idea».

Productores discográficos de Estados Unidos